Монсень ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 26,8 км². Население — 312 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ajuntament del Montseny
 Informació de la Generalitat de Catalumya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны